Bulgária
Kostel, falu Elena községben, Veliko Tarnovo megyében

 Csehország
Kostel, Podivín község német neve a Dél-morvaországi kerület Břeclavi járásában

 Horvátország
Kostel, falu Pregrada községben, Zágráb megyében
Kostel Pribićki, falu Krašić községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Kostel, falu és község Délkelet-Szlovénia régióban